Hochtor heißen folgende geographische Objekte:
 Hochtor (Gemeinde Windhaag bei Perg), Ortsteil der Gemeinde Windhaag bei Perg

Berge, Pässe:
 Hochtor (Ennstaler Alpen), 2369 m, höchster Berg im Gesäuse
 Hochtörl, 1919 m, Gipfel im Tennengebirge
 Hochtor (Pass), der Hauptpass der Großglockner-Hochalpenstraße in der Glocknergruppe